Княжна Евдоки́я (Э́да) Ю́рьевна Уру́сова (, Москва, Российская империя — 23 декабря 1996, Москва, Россия) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР (1989).

Биография 

Представительница ярославских князей Урусовых, внучка Дмитрия Семёновича Урусова, племянница Сергея Дмитриевича и Дмитрия Дмитриевича Урусовых. По материнской линии — внучка исторического романиста Салиаса-де-Турнемира, правнучка Евгении Тур. Отец Георгий (Юрий) Дмитриевич Урусов (1878—1937) был ближайшим другом Сергея Львовича Толстого.

С ранних лет Эда Урусова занималась в частной танцевальной школе у Маргариты Зелениной — дочери Марии Ермоловой; среди её покровителей, сглаживающих по доброте душевной классовую дискриминацию, была Надежда Михайловна Вахтангова — жена Евгения Багратионовича Вахтангова. Ещё до окончания средней школы Урусова выдержала приёмные экзамены в студии Художественного театра, однако ей было предложено окончить школу. 
С 1918 года Урусова училась в институте благородных девиц, который был спрятан за стенами древнего Николо-Угрешского монастыря. Выпускницы этого института должны были составить элиту буржуазной России после скорого падения советского строя. Тем не менее в 1922 году сам институт был закрыт окрепшими коммунистами. Образование, полученное в институте, не соответствовало советскому стандарту. Евдокия Урусова увлечённо занималась балетом, пением, верховой ездой и много снималась в немом кино, чтобы заработать и поддержать семью. Первой киноролью стал эпизод в фильме «Ледяной дом» (1928 год) — она танцевала в паре, открывающей бал при дворе Анны Иоанновны.

В 1925 году Урусова поступила в студию Ермоловой при Малом театре, на курс С. В. Айдарова, где её педагогами были Е. К. Лешковская и Н. Ф. Костромской; по окончании студии в 1928 году стала актрисой Московского театра имени Ермоловой.

В июне 1938 года в Москве Евдокию Урусову арестовали; по некоторым данным, причиной ареста стал её отказ подписать донос парторга театра на актёра Александра Демича; к тому времени уже был арестован её муж, актёр Михаил Унковский.

Актриса была осуждена на 10 лет. Срок отбывала в Буренинском пункте Дальлага, работала в топографическом отряде, играла в лагерном театре, где встретилась с А. Демичем; затем была дояркой, счетоводом. Переведена в женскую колонию на станции Известковая, театр КВО. Освобождена досрочно. Работала в Угличском театре. Второй арест — в 1949 году прямо на сцене, отправлена в ссылку. Весной 1950 года, узнав о её бедственном положении, актёры Норильского театра устроили ей вызов в Норильск. Там с ней работали попавшие в эти же места Иннокентий Смоктуновский и Георгий Жжёнов. Во время пребывания в лагерях актриса со своими коллегами организовывала театры, выступала в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. В лагерях погибли её родители и муж Михаил Унковский, сестра была расстреляна.

В 1955 году, после реабилитации, Евдокия Урусова вернулась в Москву и вновь пришла в родной Театр Ермоловой, где сыграла около двухсот ролей. Старухи Урусовой памятны своим непостижимым разнообразием, многоплановостью. Нежные, заботливые матери соседствовали с прямолинейными, жестокими старухами, палитра красок, которыми пользовалась актриса, была чрезвычайно яркой и многогранной.

До последнего дня она была верна профессии. Когда в театре для старейшей актрисы не нашлось работы в новом сезоне, несмотря на физическую слабость, Эда Урусова стала работать у Бориса Львова-Анохина в Новом драматическом театре. Её последней работой стала роль в спектакле «Письма Асперна».

Евдокия Юрьевна скончалась 23 декабря 1996 года на 89-м году жизни в Москве. Похоронена на Введенском кладбище (участок № 23).

Семья 
 Первый брак — Михаил Семёнович Унковский (1904—1940), выпускник театральной студии имени Ермоловой (1925), с 1929 года — артист студии Хмелёва в Москве (театра-студии имени М. Н. Ермоловой), внук основателя русской скрипичной школы Льва Семёновича Ауэра и адмирала Ивана Семёновича Унковского; умер в Севвостоклаге на Колыме.
 Сын — Юрий Михайлович Унковский (род. 1932), инженер-кораблестроитель, автор-составитель сборника материалов о матери.
 Второй брак — Александр Иванович Блохин (?—?), с которым Эда Юрьевна познакомилась в концлагере, куда его посадили по 58-й статье, сын танцовщика, солиста Большого театра Ивана Фёдоровича Блохина и хореографа, заслуженного деятеля искусств РСФСР Марии Львовны Клементьевой, впоследствии — организатор самодеятельности.

 Сестра — Раевская (урожденная Урусова) Елена Юрьевна (1913—1937), библиотекарь. Расстреляна НКВД в 1937-м году.

Работы в театре

Московского театра имени М. Н. Ермоловой   

 «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Лидия
 «Последние» М. Горького — Надежда
 «Русские люди» К. М. Симонова — Мать
 «Пушкин» А. Глобы  — Загряжская
 «Мольба о жизни» Ж. Дюваля — Тётя Ирен
 «Гроза» А. Н. Островского — Кабаниха
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — леди Мильфорд
 «Женитьба» Н. В. Гоголя — Фёкла Ивановна
 «Дядя Багдасар» А. Пароняна — Марта
 1956 — «Опасный поворот» Дж. Пристли — Мод Мокридж
 1959 — «Сны Симоны Машар» Б. Брехта и Л. Фейхтвангера — Мари Сюпо
 1963 — «Мать своих детей» А. Афиногенова — Мать
 1964 — «Лес» А. Н. Островского — Гурмыжская
 1969 — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Анна Семёновна Ислаева 
 1974 — «Суббота, воскресенье, понедельник» Э. Де Филиппо — тётушка Меме
 1978 — «Деньги для Марии» В. Г. Распутина — Комариха 
 «Ложь на длинных ногах» Э. де Филиппо — Кристина 
 «Зелёная комната» повести Джона Пристли "Дженни Вильерс" — миссис Ладлоу 
 1985 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Войницкая

Новый драматический театр   
 1994 — «Письма Асперна» по Г. Джеймсу — ...

Фильмография 
 1928 — Ледяной дом — девушка на балу
 1962 — Цепная реакция
 1964 — Возвращённая музыка
 1968 — Братья Карамазовы — Марфа Осиповна
 1971 — 12 стульев — Клавдия Ивановна, тёща Воробьянинова
 1973 — Месяц в деревне (телеспектакль) — Анна Семеновна
 1978 — Прыжок с крыши
 1978 — Мораль пани Дульской  —  Крёстная Ганки
 1980 — Ларец Марии Медичи — Вера Фабиановна Чарская
 1980 — Тайна Эдвина Друда — миссис Тишер
 1981 — На Гранатовых островах
 1981 — Отставной козы барабанщик
 1985 — Свидание на Млечном пути — хозяйка дома
 1986 — Курьер — Агнесса Ивановна
 1987 — Мегрэ у министра — Консьержка в доме министра
 1987 — Игра в детектив. Выпуск 1 (режиссёры: Леонид Пивер, Виктор Крюков, телеспектакль) — мадам Гофре
 1989 — Утоли моя печали
 1989 — Жизнь по лимиту
 1990 — Арбатский мотив
 1991 — Назад в СССР — мать криминального авторитета
 1992 — Гроза над Русью — мамка царя Онуфриевна

Озвучивание мультфильмов 
 1990 — Серый волк энд Красная Шапочка — бабушка Красной Шапочки
 1990 — Невиданная, неслыханная — лошадь

Примечания

Литература

Ссылки 
 Первая русская княжна, ставшая профессиональной актрисой // Статья на сайте «Аргументы недели»
 Биография и воспоминания на сайте Центра Сахарова
 Биография сестры на сайте Центра Сахарова
 Филатов О. В. Материал про Э. Ю. Урусову // Филатов О. В. Сборник «Потоковая теория: Из сайта в книгу». — : Век информации, 2014. — ISBN 978-5-906511-06-5. — С. 161—162. — С. 200.
 Несколько мгновений из истории мужского Николо-Угрешского монастыря: Материал про Э. Ю. Урусову // На сайте «Петропавловск News —— Региональный информационный портал»
 

Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа
Евдокия Юрьевна
Похороненные на Введенском кладбище
Кабачок «13 стульев»